Plaats in Indonesië
 Tanjung Iman (Kaur Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Iman (Buay Sandang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Iman I, een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Iman II, een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu